Мари-Мадлен Карбе (, ), криптоним Anna Marie-Magdeleine — афро-мартиникская писательница и педагог. Она и её партнёрша-лесбиянка писали в соавторстве стихи, рассказы и песни под совместным псевдонимом Carbet (Карбе), что позволяло им свободно затрагивать деликатные темы, обычно запрещённые для женщин. Она выиграла несколько литературных премий от французских культурных организаций.

Биография 
Луиза Эжени Анна Мари-Мадлен, известная под именем Анна, родилась 25 августа 1902 года в  на острове Мартиника в семье Инес и Эжена Мари-Мадлен. В то время остров был французской колонией, и её отец родился в первом десятилетии после отмены рабства. Его семейная фамилия была Константин, и на протяжении всей жизни он и его жена назывались месье и мадам Константин в просторечии, хотя официально, после женитьбы, его фамилия была Мари-Мадлен. Окончив начальную школу в своей родной деревне, Мари-Мадлен посещала школу в Фор-де-Франс со стипендией, получив аттестат о среднем образовании в возрасте семнадцати лет.

В 1923 году Мари-Мадлен уехала в Париж, чтобы продолжить образование. В течение следующих четырёх лет она училась в Парижском университете, чтобы получить диплом преподавателя профессиональных навыков (), обучение включало курсы по домашнему хозяйству, пошиву одежды и рукоделию, также она прошла курсы искусства в Школе изящных искусств, журналистики и права. Завершив учёбу в 1928 году, она вернулась на Мартинику и преподавала в средней школе для девочек Фор-де-Франс () до 1935 года. Вскоре после своего возвращения на Мартинику Мария-Мадлен начала двадцатипятилетние отношения с разведённой женщиной, которую называли по-разному: Олимпи Клод или Клод Трико. Женщины взяли фамилию Карбе и открыто жили вместе как лесбийская пара и семья с сыном Клод, Питером. Псевдоним Карбе (Carbet) был взят из названия района  на Мартинике и был реальным представлением их отождествления со своей родиной. Клод была коллегой-учительницей, и они вместе писали стихи, рассказы и песни под своей общей фамилией. Принятие псевдонима позволило Карбе писать о проблемах, обычно запрещённых для женщин, и обсуждать такие вопросы, как маргинализация, раса и сексуальность.

В 1935 году Карбе вернулась во Францию, чтобы преподавать. Находясь там, она участвовала в различных культурных мероприятиях: публиковала статьи, критические анализы и эссе в таких журналах, как Droit et Liberté, связанных с движением против расизма ; участвовала в трансляции выступления по Radio France с Эйфелевой башни; участвовала в клубах; и создании первого чернокожего карибского театра в Париже в 1937 году с Клод. В 1938 году они поставили пьесу Dans sa case, написанную ими в соавторстве, в зале Жана Гужона, это была одна из первых постановок, созданных и поставленных исключительно чернокожими в Париже. По иронии судьбы, хотя  была невесткой Карбе, нет никаких доказательств того, что Карбе участвовала в движении Негритюд, связанном с Нардал, в 1930-х годах. В 1939 году она была выбрана Жоржем Манделем из министерства иностранных дел Франции для сбора фольклора на Мартинике. Вскоре после того, как она покинула Францию, немцы вторглись в страну, Франция сдалась, и Филипп Петен был назначен премьер-министром Франции. Активное противодействие Манделя нацистскому режиму привело к его аресту, и, поскольку Мандель назначил Карбе, ей запретили возвращаться во Францию, а её миссию по сбору фольклора отменили. Она вернулась в среднюю школу для девочек в качестве преподавателя, но была снята с этой должности в 1940 году представителями правительства.

В 1941 году Карбе открыла частную школу на улице Ламартин в Фор-де-Франс, где обучала английскому языку и пошиву одежды, а также занималась репетиторством. Через четыре года она закрыла школу и вместе с Клод открыла книжный магазин Cité du Livre на улице Шельхер, которым они управляли до 1957 года, когда их отношения распались. В 1957 году Карбе одна вернулась во Францию, и в следующем десятилетии начался её самый продуктивный литературный период. В период с 1957 по 1970 год она работала в редакционной коллегии и национальном совете Движения против расизма и за дружбу между людьми () и подготовила газетные статьи и шесть томов поэзии. Она продолжала вести радиопередачи, а также выступать на лекциях и конференциях, чтобы продвигать культуру французских Антильских островов. После 1970 года Карбе переключила свою литературную деятельность на Канаду, публикуясь в Leméac в Монреале и участвуя в Ассоциации католических писателей до 1984 года. В 1988 году Карбе вернулась в Фор-де-Франс и жила со своей сестрой Матильдой.

Смерть и память 
Карбе умерла 10 января 1996 года в Фор-де-Франс. Она была удостоена Литературной премии Карибского бассейна в 1970 году за «Rose de ta grâce» и премии критиков ADELF в 1975 году. Обе награды были вручены Ассоциацией франкоговорящих писателей (). Карбе была удостоена Гран-при гуманитарной помощи Франции за заслуги перед искусством и литературой за всю свою работу.

Избранные труды 
 Féfé et Doudo, рассказы (1936) с Claude Carbet
 Point d'Orgue, стихи (1958)
 Écoute, soleil-dieu, стихи (1961)
 Viens voir ma ville, стихи (1963)
 Rose de ta grace, стихи (1970), получившие  от 
 Au péril de ta joie, роман (1972)
 D'une rive à l'autre, роман (1975)
 Mini-poèmes sur trois méridiens, стихи (1977)
 Au sommet, la sérénité, роман (1980)

См. также 
 Карибская литература

Примечания

Библиография 

 
 
 
 
 
 

Родившиеся на Мартинике
Писатели Мартиники
Писательницы XX века